Изобретение:

 Изобретение — в широком смысле, это новое техническое решение задачи, поднимающее существующий уровень техники; в узком смысле — техническое решение, признаваемое в качестве изобретения государством и охраняемое им в соответствии с действующим в каждой стране законодательством. 
 Изобретение (творчество) — новое решение задачи, техническое воплощение идеи, являющееся результатом  технического творчества. Изобретения направлены на удовлетворение насущных потребностей общества и, обеспечивая подъём существующего уровня техники, обуславливают его прогрессивное историческое развитие.
 Изобретение (право) — объект интеллектуальной собственности, имущественные отношения которой определяются патентом или авторским свидетельством. 
 Изобретение (разговорное) — новшество, нововведение.

Примечания